Lőrinci, város Heves megyében
 Lőrinci, település Romániában,  Maros megyében